Ateleopodidae är en familj av fiskar. Ateleopodidae ingår i ordningen Ateleopodiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ateleopodidae 13 arter.

Ateleopodidae är enda familjen i ordningen Ateleopodiformes.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Ateleopodidae